Первый дивизион 1981 () — 70-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 8 мая 1981 года и закончился 13 сентября 1981 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1981
Исландия
1981 год в Исландии